Mixteco del sur de Puebla es el nombre que se da comúnmente a varias lenguas mixtecas clasificadas por el Inali que se hablan en el estado de Puebla (México):

Mixteco de la frontera Puebla-Oaxaca.
Mixteco del suroeste de Puebla.
Mixteco de Zapotittlán.

Sur de Puebla